Neofita o neofito – termine indicante una persona appena introdotta alla fede
Neofito – nome proprio di persona italiano maschile
Neofito – patriarca della Chiesa ortodossa bulgara